Canyon City peut faire référence à :

Musiciens et groupes 

 Canyon City : nom d'artiste de Paul Johnson, un auteur-compositieur-interprète multiinstrumentaliste de musique indie/folk aux consonnances pop. Paul Johnson est originaire de Nashville, au Tennessee.  Site web : www.canyoncitymusic.com

États-Unis

 Canyon City, dans l'Oregon 
 Cañon City, au Colorado

Canada 
 Canyon City, dans le Yukon au Canada